Yuna – personaggio di Final Fantasy X e Final Fantasy X-2
 Yuna – album della cantante malese Yuna
 Yuna – cantante malese